Ты́стамаа — эстонский топоним:

 Тыстамаа — посёлок в муниципалитете Пярну.
 Тыстамаа — волость в уезде Пярнумаа
 Тыстамаа — мыза в уезде Пярнумаа.
 Тыстамаа — приход в уезде Пярнумаа.
 Тыстамаа — полуостров в Западной Эстонии.
 Тыстамаа — церковь Святой Марии в посёлке Тыстамаа.